Wessing ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Wessing (* 1933), deutscher Augenarzt, Hochschullehrer und Forscher
 August Wessing (1880–1945), deutscher katholischer Geistlicher und NS-Opfer im KZ Dachau
 Günter Wessing (* 1949), deutscher Leichtathlet
 Koen Wessing (1942–2011), niederländischer Fotograf
 Michael Wessing (1952–2019), deutscher Leichtathlet und Olympiateilnehmer